De NBB beker 2009/10 was de 42e editie van de NBB-Beker, de bekercompetitie georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond. De finale werd gespeeld op 28 maart 2010 door ABC Amsterdam en Zorg en Zekerheid Leiden in het Topsportcentrum Almere. Uiteindelijk won Zorg en Zekerheid Leiden haar eerste beker.

Tabel
De kwartfinales werden gespeeld over twee wedstrijden.

Finale

Externe links 
  Officiële website Nederlandse basketbal bond

Nederlandse basketbalcompetitie
Basketbal in 2009
Basketbal in 2010